Томчук Віктор Анатолійович ( 1959) — доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України.
 Томчук Іван Феліксович ( 1923) — художник декоративно-прикладного мистецтва.
 Томчук Олександр Дмитрович ( 1910) — український педагог, викладач, ректор Глухівського педінституту.